Biszcza peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Gmina Biszcza, une gmina rurale
 Biszcza, un village, chef-lieu de la gmina de même nom